Alfred Schär ist der Name folgender Personen:

* Alfred Schär (Literaturwissenschaftler) (auch Alfred Schaer; 1874–1953), Schweizer Literaturwissenschaftler 
 Alfred Schär (Lehrer) (1887–1937), deutscher Lehrer und Widerstandskämpfer